Švedska rokometna reprezentanca je selekcija Rokometne zveze Švedske (Svenska Handbollförbundet), ki zastopa Švedsko na mednarodni ravni. Selektorja reprezentance sta Ola Lindgren in Staffan Olsson.

Igralci

Postava na EP 2010 
Seznam igralcev, prijavljenih za nastop na Evropskem prvenstvu leta 2010 v Avstriji.

* Ažurirano: 19. januar 2010

Uvrstitve na velikih tekmovanjih 
Švedska rokometna reprezentanca je na mednarodnih turnirjih prvič nastopila na svetovnem prvenstvu v Nemčiji leta 1938. S štirimi zlatimi medaljami na svetovnih in evropskih prvenstvih ter tremi srebrnimi medaljami na Olimpijskih igrah spada med najuspešnejše rokometne reprezentance. V obdobju med letoma 1988 in 2003 so pod vodstvom selektorja Bengta Johanssona osvojili 13 od 16 možnih medalj.

Viri

Zunanje povezave 
 Rokometna zveza Švedske

Rokometne reprezentance
Rokomet
Športna moštva, ustanovljena leta 1938